

Позначення 
 оператор набла: 
 градієнт скалярного поля: 
 дивергенція векторного поля: 
 ротор векторного поля: 
 лапласіан:

Лінійність 
Для будь-якого числа :

Тотожності з двома  (оператори другого порядку)

Диференціювання добутку полів

Див. також 
 
 Векторний аналіз
 Теорема Стокса
 Оператор набла в різних системах координат

Векторне числення